Чемпионат Санкт-Петербурга по футболу 1907 стал VII-м первенством города, проведенным Санкт-Петербургской футбол-лигой.

Победителем и обладателем кубка Аспдена в пятый раз (и в четвёртый раз подряд) стал клуб «Невский».

Организация и проведение турнира 

Перед началом сезона в Петроградской футбол-лигу взамен распавшегося клуба «Ново-Петербургский» были приняты три новых клуба – «Павловский футбол-клуб» (обычно именуемый «Павловск»), кружок футболистов «Триумф» и «Нарвский кружок спортсменов» («Нарва»). Таким образом, в этом сезоне в чемпионате участвовали 9 клубов, выставившие в общей сложности 12 команд. 

Они разыграли традиционные кубки — Аспдена для I (главных) команд клубов высшего уровня и Перзеке для II команд этих клубов и главных команд остальных клубов лиги.

Календари турниров были заблаговременно составлены и опубликованы.   

На высшем уровне участвовали пять клубов, которые по «круговой системе» в два круга (на своем и на чужом полях) определяли обладателя кубка Аспдена

 «Невский»
 «Нева»
 «Виктория»
 «Спорт»
 «Меркур»

Клуб «Националы» также должен был выступать в кубке Аспдена, однако отказался ввиду потери в межсезонье целого ряда лучших игроков, «перетянутых» в другие клубы, и обратился в ПФЛ с просьбой разрешить участие в кубке Перзеке, которая была удовлетворена. 

Матчи турнира прошли в строгом соответствии с календарём; ход чемпионата широко освещался в прессе — помимо специализированного спортивного издания, несколько петербуржских газет публиковали пространные отчёты о матчах. Зрительский интерес неуклонно рос — на самые интересные матчи собиралось до тысячи человек, что по тем временам было существенно. После окончания соревновательной части был предусмотрен (и введён в календарь) традиционный выставочный матч сборных команд английских и русских игроков лиги, после которого на банкете производилось подведение итогов турнира и награждение победителей.

Ход турнира 
Этот чемпионат стал очередной демонстрацией доминирования британских клубов, не потерявших в играх с оппонентами ни одного очка при всего 6 пропущенных мячах (в 12 играх). Судьба чемпионского титула была сугубо внутренним делом британцев и решилась в двух интересных матчах, являвшихся в определённой мере копией друг друга: вначале «Нева» в хорошем стиле крупно обыграла «Невских» в гостях (3:0), но уже через две недели «Невские» взяли ещё более убедительный реванш (4:0). Ситуация для «Невы» усугубилась тем, что ввиду «досадной оплошности секретаря клуба» в этом матче было допущено участие незаявленного футболиста, что повлекло за собой еще и штраф в 2 снятых очка. Таким образом, «Невские» в продолжившемся далее заочно споре получили гандикап и преимущество не упустили.

«Спорт», который существенно усилился перед началом сезона за счёт игроков других клубов, составить конкуренцию лидерам не смог и сумел не без труда занять только третье место.

Турнирная таблица

Матчи

Выставочный матч сборных турнира 
В традиционном матче, вопреки преположениям, русская команда сумела навязать серьёзную борьбу несколько мозаично составленной британской команде. Героями матча стали Иван Егоров, забивший гол на исходе первого тайма, и голкипер Пётр Борейша, отразивший немало опасных ударов атаковавших весь второй тайм соперников.

Низшие уровни

Кубок Перзеке (II команды) 

Победитель — «Спорт»II

2. «Триумф»   3. «Националы»   4. «Виктория»II  5. «Павловск»  6. «Меркур»II  7. «Нарва»

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Периодика

Ссылки 

 
 

Футбольные соревнования в Санкт-Петербурге
1907 год в Санкт-Петербурге